Raptor puede referirse a:

 Raptor, libro de Gary Jennings publicado en 1992.
 Raptor, montaña rusa situada en el parque de atracciones Cedar Point.
 Raptor, montaña rusa situada en el parque de atracciones Fantasilandia de Chile.
 'RAPTOR, contenedor de reconocimiento utilizado por la Royal Air Force.
 F-22 Raptor, un avión de caza estadounidense.
Raptor es el nombre informal con el que se conoce popularmente a los miembros de la familia de dinosaurios terópodos, los dromeosáuridos, por ejemplo, Velociraptor, Utahraptor o Pyroraptor.
Raptor (motor cohete), un motor cohete desarrollado por SpaceX.